Гленвей — национальный парк на территории графства Донегол, Ирландия.
 Гленвей — расположен в одноимённом национальном парке Гленвей, графство Донегол, Ирландия.